Lotter è il cognome di una famiglia di tipografi e stampatori tedeschi, del periodo della Riforma protestante.

Melchior Lotter der Ältere (Melchior Lotter il Vecchio), (circa 1470-1549), suo padre e suo figlio portano lo stesso nome, stampatore tedesco e capostipite della famiglia Lotter
 Melchior Lotter der Jüngere (Melchior Lotter il Giovane; circa 1490-1542), figlio del capostipite
Michael Lotter, (1499-1556), figlio, figlio del capostipite

Lo stesso cognome può riferirsi a:
Hieronymus Lotter (1497-1580), costruttore e architetto rinascimentale (vedi Augustusburg Hunting Lodge e Moritzbastei) che è vissuto e morto a Geyer, e borgomastro di Lipsia
Tobias Conrad Lotter (circa XVIII secolo), maestro incisore e genero dello stampatore ed editore di mappe tedesco Matthäus Seutter
Mathias Albrecht Lotter (1741-1810), incisore e cartografo tedesco
Hans Lotter (1917-2008), pluridecorato Oberleutnant nella Luftwaffe durante la seconda guerra mondiale
 Shelley Lotter, cofondatore presso la Yale University del gruppo musicale "Redhot & Blue" nel 1977
Markus Lotter (nato 1970), allenatore ed ex giocatore di calcio tedesco
Madelein Lotter (nato 1971), ex giocatrice di cricket del Sudafrica
 John Lotter (nato 31 maggio 1971), personaggio dell'assassino condannato nel film del 1999 Boys Don't Cry
 Bebe Lotter, personaggio interpretato da Donna Mills nel film TV del 1972 Rolling Man
 Gert Lotter (nato 1993), giocatore di cricket della Namibia
 Albert Lotter, editore di Wrapped magazine
 Johann Lotter, violinista degli album Victoria Day (2009) e The Waiting (2010)